M1918 war im Ersten Weltkrieg ein Kürzel für
 Tankgewehr M1918, deutsche Panzerbüchse 
 M1918 (Browning Automatic Rifle), Gewehr
 US-amerikanische M1918 Haubitze, Geschütz

Abkürzung